Myŏngch’ŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Myŏngch'ŏn-gun, kommun, Hambuk, 
 Hau-ri, samhälle, Hambuk, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar